Lino Brozić (pjesnik)
Lino Brozić (glumac)